Talon (gemeente) - een plaats in Frankrijk
Talon (DC Comics) - een Amerikaans stripfiguur
TALON - een Amerikaans robotsysteem